Два различных маршрута Нью-Йоркского метрополитена:

 Прежнее обозначение челнока Рокавей-парка.
 Временный маршрут, заменявший части маршрута  и челнока Рокавей-парка на время ликвидации последствий урагана Сэнди с ноября 2012 года по май 2013.